Csehország
 Volenice, település a Dél-csehországi kerület Strakonicei járásában
 Volenice, település a Közép-csehországi kerület Příbrami járásában